Carobe bezeichnet 

 Johannisbrotbaum, eine Baumart
 Carobe (Einheit), ein altes französisches Gewichtsmaß